Donnchadh (gälisch für „braun(haarig)er Krieger“) ist der Name folgender Personen:

 Donnchadh, 4. Earl of Angus († 1211/1214), schottischer Adliger
 Donnchadh Mór Ó Dálaigh (um 1175–1244), irischer Dichter
 Donnchadh, 4. Earl of Mar (vor 1183–um 1244), schottischer Adliger
 Donnchadh, Earl of Carrick († 1250), schottischer Adliger

Siehe auch:
 Donagh (Vorname)
 Duncan (Vorname)
 Donoghue, Familienname